Herkules III av Este, född 1727, död 1803, var en monark (hertig) av Modena och Reggio från 1780 till 1796. Han var son till Francesco III av Este och Charlotte Aglaé av Orléans.

Antavla

Referenser
 

Modenas regenter
Huset Este
Födda 1727 
Avlidna 1803
Män